Araújo est un nom propre galicien et portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ana Paula Araújo (1972-), journaliste brésilienne ;
 Arturo Araujo, président du Salvador en 1931 ;
 Bruno Araújo (1998-), coureur cycliste angolais ;
 Carlos Alberto de Araujo (1950-), peintre brésilien ;
 Gwen Araujo (1985-2002), adolescente transgenre américaine assassinée ;
 Henrique Araújo (2002-), footballeur portugais ;
 Julian Araujo (2001-), joueur de soccer américain ;
 Luiz Alberto de Araújo (1987-), athlète brésilien ;
 Maëlys de Araujo, enfant tué en France, déclenchant l'affaire éponyme ;
 Manuel Enrique Araujo, président du Salvador de 1911 à 1913 ;
 Marcela Tedeschi Araújo, mieux connue sous son nom d'épouse Marcela Temer (1983-), épouse de Michel Temer ;
 Mário de Araújo Cabral, pilote de course de Formule 1 portugais né le  à Cedofeita ;
 Maximiliano Araújo (2000-), footballeur uruguayen ;
 Orestes Araújo (1853-1915), enseignant et historien uruguayen ;
 Patrícia Araújo (1982-2019), modèle et actrice trans brésilienne ;
 Paulo Corrêa de Araujo (1967-), un chanteur, compositeur et acteur brésilien ;
 Pedro de Araújo (vers 1640-vers 1705), organiste et compositeur portugais ;
 Ricardo Araújo (1978-), compositeur, chef d'orchestre et pianiste colombien ;
 Ronald Araújo (1999-), footballeur uruguayen.

Toponyme 

 Araújo, une ville de l'Uruguay.
 Costa de Araujo, une localité rurale argentine située dans le département de Lavalle, province de Mendoza.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien